Уорик може да се отнася за:

 Уорик - град в Англия, графство Уорикшър
 Дерек Уорик (р. 1954), английски автомобилен състезател
 Уорик (замък)
 Уорик (окръг, Индиана) – окръг в САЩ
 Уорик (Род Айлънд) – град в САЩ